De achternaam Van der Linde of Van de Linde is een geoniem en verwijst naar een plaats waar één of meerdere lindes groeiden.

Varianten als achternaam zijn: Van der Linden, Verlinden, Van Linde, Van der Lynden, Von der Linden, Van Terlinden, Verlinde(n), Verlynde, Verlijnde en Verlende.

Bekende naamdragers 
 Antonius van der Linde (1833-1897), Nederlands historicus, bibliothecaris, theoloog en auteur van schaakboeken
 Gerrit van de Linde (1808-1858), Nederlands dichter bekend als De Schoolmeester
 Ilco van der Linde (1963), Nederlands organisator van popevenementen
 Jaap van der Linde, (1938), Nederlands burgemeester en sportbestuurder
 Jan van der Linde (1864-1945), Nederlands schilder
 Kay van de Linde (1962), Nederlandse spindoctor
 Marianne van de Linde (1962), Nederlandse lange-afstandsloopster
 Roald van der Linde (1968), Nederlands politicus
 Wibo van de Linde (1938-2018), Nederlands journalist

Overige betekenissen 
 Vanderlinde, een Nederlandse rockband
Van der Linde, een schaakvereniging in Winschoten

Nederlandse of Vlaamse achternaam